Seznam občin departmaja Seine-Maritime zajema 745 občin.

(CAR) Communauté d'agglomération Rouennaise, ustanovljena leta 2000.
(CAH) Communauté d'agglomération Havraise, ustanovljena leta 2001.
(CAE) Communauté d'agglomération Elbeuf-Boucle de Seine, ustanovljena leta 2000.
(CAD) Communauté d'agglomération de la Région Dieppoise, ustanovljena leta 2003.

Seine-Maritime